Patapalo hace referencia a:
 uno de los sobrenombres de Blas de Lezo, también conocido como Mediohombre por las heridas sufridas en su vida militar;
 Patapalo, obra de Bartolomé Soler.